Епархия Сантарена — одноимённые епархии Римско-Католической Церкви.

 Епархия Сантарена — епархия в Португалии, входит в митрополию Лиссабона;
 Архиепархия Сантарена — митрополия в Бразилии, ранее епархия входила в митрополию Белен-до-Пара.